Bruckner-Denkmal bezeichnet:

 Bruckner-Denkmal (Steyr)
 Bruckner-Denkmal (Wiener Stadtpark)